Le terme Beauvallon peut désigner :
 Beauvallon dans la Drôme ;
 Beauvallon dans le Rhône.
 Beauvallon, un hameau (hamlet) du Comté de Two Hills N 21, situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 Le domaine de Beauvallon est situé sur la commune de Grimaud.
 Ambroise Janvier de La Motte dit Beauvallon (1852-1905), dramaturge français.

Notes et références